|-
| 153301 - ||  || 25 martie 2001 || Kitt Peak || 
|-
| 153302 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153303 - ||  || 23 aprilie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 153304 - ||  || 24 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153305 - ||  || 26 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153306 - ||  || 11 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153307 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153308 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153309 - ||  || 28 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153310 - || 2001 LZ || 13 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153311 - ||  || 18 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153312 - ||  || 28 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153313 - ||  || 28 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153314 - ||  || 27 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153315 - ||  || 10 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153316 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153317 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153318 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153319 - ||  || 17 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153320 - ||  || 20 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153321 - ||  || 21 iulie 2001 ||  || , 
|-
| 153322 - ||  || 21 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153323 - ||  || 18 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153324 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153325 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153326 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153327 - ||  || 21 iulie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153328 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153329 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153330 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153331 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153332 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153333 Jeanhugues ||  || 25 iulie 2001 ||  || 
|-
| 153334 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153335 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153336 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153337 - ||  || 19 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153338 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153339 - ||  || 29 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153340 - ||  || 22 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153341 - ||  || 23 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153342 - ||  || 26 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153343 - ||  || 30 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153344 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153345 - ||  || 8 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153346 - ||  || 8 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153347 - ||  || 3 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153348 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153349 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153350 - ||  || 12 august 2001 ||  || 
|-
| 153351 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153352 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153353 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153354 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153355 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153356 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153357 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153358 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153359 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153360 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153361 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153362 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153363 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153364 - || 2001 QL || 16 august 2001 || Reedy Creek || 
|-
| 153365 - || 2001 QQ || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153366 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153367 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153368 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153369 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153370 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153371 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153372 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153373 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153374 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153375 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153376 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153377 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153378 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153379 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153380 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153381 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153382 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153383 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153384 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153385 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153386 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153387 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153388 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153389 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153390 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153391 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153392 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153393 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153394 - ||  || 23 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153395 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153396 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153397 - ||  || 18 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153398 - ||  || 19 august 2001 || Eskridge || 
|-
| 153399 - ||  || 19 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153400 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-